Panthera er en slægt inden for kattefamilien og blev først beskrevet af den tyske naturforsker Oken i 1816. Den britiske taksonom Pocock reviderede klassificeringen af denne slægt i 1916 til at omfatte løve, jaguar, tiger og leopard på grundlag af kraniets udseende. Resultaterne af genetiske analyser viser, at også sneleopard tilhører slægten, en klassifikation, der blev accepteret af IUCN i 2008.

Kun tiger, løve, leopard og jaguar har den anatomiske bygning, der gør dem i stand til at brøle. Den primære årsag til dette var tidligere antaget at være den ufuldstændige forbening af tungebenet. Nye undersøgelser viser imidlertid, at evnen til at brøle skyldes andre morfologiske træk, især vedrørende strubehovedet. Sneleoparden kan ikke brøle, selv om den har en ufuldstændig forbening af tungebenet. Den mangler den særlige indretning af strubehovedet.

Navn 
Ordet panther stammer fra klassisk latin panthēra, som stammer fra oldgræsk pánthēr (πάνθηρ). Det græske pan- (πάν), betyder "alle", og thēr (θήρ) betyder "bytte". Det vil sige, at panther betyder "rovdyr af alle dyr."

Evolution 
Panthera udviklede sig formentlig i Asien, men slægtens rødder er fortsat uklare. Genetiske undersøgelser viser, at de store kattedyr (Pantherinae) udspaltedes fra underfamilien Felinae for mellem seks og ti millioner år siden. Fundne fossiler, der synes at tilhøre Panthera-slægten, går kun 2,0 - 3,8 millioner år tilbage.

Man mente oprindeligt, at sneleoparden skulle placeres i den basale del af Panthera, men nyere molekylære undersøgelser tyder på, at den bør placeres vel inde i Panthera og er en søsterart til tigeren. Selv om mange nu placerer sneleoparden i slægten Panthera, er der stadig ikke enighed om, hvorvidt sneleoparden bør bevare sin egen slægt Uncia eller flyttes til Panthera uncia. Siden 2008 har IUCN's Rødliste listet den som Panthera uncia og bruger Uncia uncia som synonym.

Slægten Neofelis placeres generelt i den basale del af Panthera-gruppen, men er ikke medtaget i selve slægten.

Resultater af en undersøgelse af mitokondrielt DNA tyder på, at fylogenien kan repræsenteres som Neofelis nebulosa (Panthera tigris (Panthera onca (Panthera pardus, (Panthera leo, Panthera uncia)))). For 11,3 millioner år siden skilte Panthera sig fra andre arter i Felidae og udviklede sig derefter til arterne i slægten.

N. nebulosa synes at have udspaltet sig for omkring 8,66 millioner år siden, P. tigris for omkring 6,55 millioner år siden, P. uncia for cirka 4,63 millioner år siden og P. pardus for cirka 4,35 millioner år siden. Sekvensdata fra mitokondrielt DNA fra fossiler tyder på, at amerikansk løve (P. atrox) er en søstergruppe til huleløven (P. l. spelaea) og udspaltede sig for omkring 0,34 millioner år siden.

Den forhistoriske Panthera onca gombaszogensis, ofte kaldet europæisk jaguar er sandsynligvis nært beslægtet med den moderne jaguar. Det tidligste fossil af arten blev fundet i Olivola i Italien og kan dateres til 1,6 millioner år.

Klassifikation 
I løbet af det 19. og 20. århundrede har forskellige opdagelsesrejsende og ansatte ved naturhistoriske museer foreslået mange underarter, der til tider kaldtes racer, til alle Panthera-arter. Taksonomen Pocock gennemså skind og kranier i den zoologiske samling af Natural History Museum i London og grupperede de beskrevne underarter og forkortede dermed listerne betydeligt. Siden midten af 1980'erne er flere Panthera-arter blevet genstand for genetisk forskning, for det meste ved hjælp af blodprøver fra individer i fangenskab. Resultaterne viser, at mange løve- og leopard-underarter er tvivlsomme på grund af utilstrækkelig genetisk forskel mellem dem.

Fylogeni 
Kladogram nedenfor følger Mazák, Christiansen og Kitchener (2011).

Arter 
Slægten Panthera omfatter:

Panthera tigris  –  tiger
Panthera tigris amoyensis  –  Sydkinesisk tiger
Panthera tigris sumatrae  –  Sumatratiger
Panthera tigris tigris  – Bengalsk tiger
Panthera tigris jacksoni  – Malaysisk tiger 
Panthera tigris corbetti  – Indokinesisk tiger
Panthera tigris altaica  – Sibirisk tiger
Panthera tigris virgata † – Kaspisk tiger  
Panthera tigris balica † – Bali-tiger 
Panthera tigris sondaica † –  Java-tiger 
Panthera tigris acutidens † 
Panthera tigris trinilensis † – Trinil tiger 
Panthera leo  – løve
Panthera leo persica  – Asiatisk løve
Panthera leo leo  – afrikansk løve herunder:
P. l. senegalensis – Vestafrikansk løve
P. l. massaica – Masailøve
P. l. azandica –  Congoløve
P. l. bleyenberghi  –  Katangaløve
P. l. krugeri  –  Transvaalløve
P. l. barbarica  –  Atlasløve uddød i naturen 
P. l. melanochaita † –  Kapløve 
Panthera leo sinhaleyus † –  Sri Lanka-løve eller Ceylonløve 
Panthera leo spelaea  † –  Huleløve  
Panthera leo fossilis † – tidlig europæisk huleløve fra mellem pleistocæn  
Panthera leo atrox † – amerikansk løve 
Panthera onca  –  jaguar
Panthera onca hernandesii –  mellemamerikansk jaguar
Panthera onca onca  –  jaguar fra kystområdet
Panthera onca palustris  – jaguar fra de sydlige egne
Panthera onca gombaszoegensis † – europæisk jaguar
Panthera onca augusta † – pleistocæn nordamerikansk jaguar 
Panthera onca mesembrina † – pleistocæn sydamerikansk jaguar 
Panthera pardus  –  leopard
Panthera pardus pardus  – Afrikansk leopard
Panthera pardus orientalis  – Amurleopard
Panthera pardus melas  – Javaleopard
Panthera pardus nimr  – Arabisk leopard
Panthera pardus saxicolor  – Persisk leopard, herunder P. p. tulliana Tyrkisk leopard 
Panthera pardus fusca  – Indisk leopard
Panthera pardus kotiya  – Sri Lanka leopard
Panthera pardus delacouri  – Indokinesisk leopard
Panthera pardus japonensis  – Nord-kinesisk leopard
 Panthera pardus begoueni †
 Panthera pardus sickenbergi †
 Panthera pardus antiqua †
 Panthera pardus spelaea † – europæisk istidsleopard
Panthera uncia eller Uncia uncia  – sneleopard
Panthera uncia baikalensis-romanii  – fra transbajkal
Panthera uncia uncia  – en nordlig underart
Panthera uncia uncioides  – en sydlig underart

Taksonomisk placering er usikker for de uddøde fossile Panthera-arter:

Panthera blytheae – forhistorisk slægtning til sneleopard
Panthera crassidens  – sandsynligvis identisk med en anden takson fra Felidae
Panthera palaeosinensis – pleistocæn stor kat, sandsynligvis stamform til tigeren
Panthera schreuderi – forhistorisk kat, formentlig synonym for europæisk jaguar.
 Panthera shawi – en forhistorisk løve med leopardpletter.
Panthera toscana – toscanaløve eller toscanajaguar - sandsynligvis synonym af europæisk jaguar
Panthera youngi – en forhistorisk kinesisk løve-lignende kat
Panthera zdanskyi – forhistorisk slægtning til tiger

Referencer

Se også 
 Hybridkat

Eksterne henvisninger 

Store katte